Palon kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Palon, administrativ by, Jawa Tengah,

Italien 

 Palon (bergstopp i Italien, lat 45,94, long 10,99), Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Palon (bergstopp i Italien, lat 46,30, long 10,92), Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar